Het Helders voetbalelftal is een team van voetballers dat het district Den Helder vertegenwoordigt in regionale en internationale wedstrijden. Dit team was in 1908 en 1909 het vertegenwoordigende bondselftal van de Heldersche Voetbalbond. Nadien bleef het Helders elftal voor gelegenheden op langjarige traditionele wijze bestaan en stelt ze spelers samen die actief zijn voor een Helderse club, of geboren of woonachtig zijn in de gemeente Den Helder.

Geschiedenis 
Het Heldersch voetbalelftal was in 1908 en 1909 het vertegenwoordigende bondselftal van de Heldersche Voetbalbond en werd ook wel HVB XI genoemd. Dit elftal bestond uit spelers van A.F. & H.C., SHBS, 'Het Noorden' en Hard Gaat Ie en deed in 1908 mee aan drie seriewedstrijden van de Noordhollandsche Voetbalbond waarbij meerdere medailles werden gewonnen. Ze speelden in een zwarte broek en een wit shirt met het Wapen van Den Helder op de linkerborst.

Het Helders elftal speelde later onder meer onregelmatig benefietwedstrijden voor stichtingen of goede doelen. Het voetballen van een dergelijke wedstrijd werd gezien als ideaal middel ter verbetering van het spelpeil. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog kwam het Helders elftal ook regelmatig het veld op.

Sinds 1981 deed het Helders elftal jaarlijks mee aan het Maritiem Toernooi. In maart 2017 kwam er een einde aan de samenwerking tussen de organisatie van Den Helder Maritiem en het Helders Elftal.

In 1991 won het elftal tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 2-0 van een door blessures geteisterd PSV. Een aantal maanden later kwam PSV terug terug om revanche te halen, de topspelers waren wel aanwezig en de club uit Eindhoven won met 9-1.

Op 29 juli 1993 speelde het Helders elftal een wedstrijd tegen Feyenoord waarbij een speler van het Helders elftal werd geslagen door een speler van Feyenoord en een gebroken kaak opliep. In de periode erna werd niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de gebroken kaak, wel gaf Ulrich van Gobbel tijdens dit incident een karatetrap. Er was een video-opname van de wedstrijd, maar deze is niet in openbaarheid gebracht. Het slachtoffer heeft een schadevergoeding van Feyenoord gekregen en Van Gobbel en Henk Fraser werden na het incident geschorst. In 2014 bekende Esajas dat hij verantwoordelijk was maar hij legde de schuld bij de tegenstander neer.

Maritiem Toernooi historie 
Vanaf dat het Maritiem Toernooi, in 1981, jaarlijks werd gehouden speelt het Helders elftal regelmatiger wedstrijden dan ervoor. Tijdens het toernooi speelde de selectie uit Den Helder als enige amateurelftal tegen profclubs voor wie het oefenduels voorafgaand aan een nieuw seizoen waren. In 1993 werd het toernooi gehouden als Noordhollands Provinciekampioenschap 1993. Na 2012 werden er onder de naam Den Helder Maritiem losse wedstrijden gespeeld zonder toernooivorm. Het Helders elftal behaalde de volgende resultaten.

Gespeelde wedstrijden 

Dit is een lijst van gespeelde wedstrijden door het Helders voetbalelftal. Alle uitslagen zijn vanuit Helders perspectief.

Bekende (oud-)spelers

Zie ook 
 Heldersche Voetbalbond
 Selectie XI

Heldersche Voetbalbond
Districtselftal in Nederland
Amateurvoetbalclub in Den Helder